Termin  ima više značenja.

 Radžastan, savezna država Indije
 Rio de Žaneiro, brazilska država i grad